Aleksandr Aleksandrovitj Tortjenjuk, ( ) född 5 maj 1991 i Moskva, Ryssland, är en rysk ishockeyspelare som spelar för HK Tambov Vyssjaja chokkejnaja liga. 

Tortjenjuks moderklubb är CSKA Moskva med vilka han spelade som junior i Molodjozjnaja chokkejnaja liga. 2012 värvades han till HK Sarov för spel i Vyssjaja chokkejnaja liga. De två följande säsongerna spelade han för THK Tver i samma liga. 2015 fick Tortjenjuk möjlighet att göra debut i Kontinental Hockey League med Avtomobilist Jekaterinburg med vilka han spelade i fyra säsonger. Säsongen 2018/19 avslutades med spel i Gornjak Utjaly. Säsongerna därpå spelade han för Sibir Novosibirsk och Spartak Moskva. 2021 Värvades han av Odense Bulldogs för spel i Metal Ligaen. Mitt i säsongen värvades han över till Sverige och Nybro Vikings IF i Hockeyettan. Säsongen därpå återvände Tortjenjuk till hemlandet för spel med HK Tambov i Vyssjaja chokkejnaja liga.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1991
Levande personer
Män
Idrottare från Moskva
Ryska idrottare under 2000-talet
Ryska ishockeyspelare
Spelare i Avtomobilist Jekaterinburg
Spelare i Gornjak Utjaly
Spelare i HK Sarov
Spelare i HK Sibir Novosibirsk
Spelare i HK Spartak Moskva
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Odense Bulldogs
Spelare i THK Tver